Buzura cerea är en fjärilsart som beskrevs av Max Joseph Bastelberger 1909. Buzura cerea ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
cerea